Paineiras, cidade brasileira situada no estado de Minas Gerais
 Jardim Paineiras, bairro da cidade brasileira de Juiz de Fora, Minas Gerais
 Paineira, conjunto de árvores da família Bombacaceae

Desambiguação